Эльда́р Казанфа́рович Джара́хов () — российский видеоблогер и рэп-исполнитель. Участник и один из основателей коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Его музыкальный клип «Блокеры» занял третье место среди самых просматриваемых видеороликов 2017 года в России по версии Google. Является одним из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России.

Биография и творчество

Раннее детство 
Родился 12 июля 1994 года в российском селе Сторожевские Хутора Липецкой области. В пять лет врачи диагностировали у него сахарный диабет, о чём Эльдар сам неоднократно говорил. В шесть лет со своей семьёй переехал в город Новокузнецк (Кемеровская область), где и начал заниматься музыкой.

Школьные годы, первые пробы в музыке 
В 2000 году Эльдар начал обучение в школе. Во время учёбы не проявлял особого стремления к гуманитарным и точным наукам, но пользовался авторитетом в компаниях и регулярно принимал участие в общественно-массовых мероприятиях. Юный Эльдар очень хотел петь, но его голос не подходил для сильного вокального исполнения, поэтому внимание Джарахова привлёк рэп. Для участия в одном из школьных концертов Эльдар вместе со своим школьным приятелем Александром Смирновым создал рэп-группу с названием Prototypes MC’s.

Первые выступления Prototypes MC’s записывались на старый телефон, но нигде не публиковались, так как распространённость Интернета в те годы была не велика, однако про существование группы начали узнавать местные клубы, что привело к первому успеху молодых исполнителей. К 2010 году группа была несколько раз приглашена в клубы для проведения в них концертов.

Первые работы и первый успех 
По завершении девяти классов школы Эльдар вместе со своим бывшим одноклассником Александром Смирновым, более известным под творческим псевдонимом Тилэкс, начинают записывать свои первые видео, выкладывая их на YouTube. В основном они записывали короткие шуточные ролики разговорной тематики и скетчи, но это занятие не приносило никакой прибыли либо популярности.

В сентябре 2012 года коллектив ввёл новое название для своего дуэта — «Успешная группа». Первой работой группы стал видеоклип, посвящённый сообществу MDK в социальной сети «ВКонтакте». Об этой работе узнала администрация сообщества, высоко оценившая работу, и предложила сотрудничество. Количество просмотров за несколько месяцев достигло отметки в один миллион, а спустя более пяти лет после выпуска клипа счётчик насчитывает более шести миллионов просмотров.

«Успешная группа» продолжила усердную работу, и 12 октября 2012 года вышел ещё один клип с названием «Красный мокасин». В этом ролике Эльдар вместе с друзьями пародирует самый просматриваемый в то время видеоролик на YouTube — «Gangnam Style». Это видео стало более популярно, чем первый ролик группы, и набрало свыше восьми миллионов просмотров.

Примерно через полгода после выхода первого клипа к коллективу присоединяется ещё один участник, им становится Илья Прусикин. Совместный проект они назвали «КликКлакБэнд». Команда продолжала снимать видеоклипы, в которых изображала различных персонажей: от избалованных подростков до кавказских джигитов, иногда снимала видеоролики-пародии на популярные в сети музыкальные клипы.

В 2013 году Эльдара вместе с командой впервые пригласили для выступления на большой сцене. «Успешная группа» дала концерт в ночном клубе Санкт-Петербурга «Цоколь». К концу года коллектив начинает первый тур по стране, выступая в разных городах России, попутно распространяя свои видеопроекты. В этом же году Джарахов переезжает из Новокузнецка в Санкт-Петербург.

С 2014 года видеоблогер не прекращает работу по созданию новых проектов. Был создан проект «В гостях у Охрипа». Это небольшие видеоролики, в каждом из которых в гости к Охрипу (псевдоним Эльдара в этом шоу) приходили популярные видеоблогеры для разговора на темы, интересующие общественность.

Настоящее время 
19 сентября 2014 года Эльдар создаёт новый канал под названием «dzharakhov» (позже Эльдар Джарахов, ныне просто ДЖАРАХОВ), на котором публикует видеоролики в формате «влог» (видео о собственной жизни), однако карьеру музыканта не завершает.

28 июля 2017 года вышел разговорный видеоролик, в котором Эльдар рассказал о предстоящей паузе на его личном канале в связи с его продолжительной депрессией и однотипностью влоговых роликов, выходящих на его канале. Позже Эльдар возобновил выход роликов на своём канале, изменив его формат на пародии, однако в марте 2018 года снова возобновил выход видео в жанре «влог».

19 сентября 2018 года выпустил дебютный музыкальный альбом Rock’n’Rofl, состоящий из 12 песен.

21 июня 2019 года Эльдар вместе с командой КЛИККЛАК посетил шоу «Вечерний Ургант».

22 декабря 2019 года на YouTube-канале Versus Battle вышел баттл Эльдара и Сатира (Ильи Шабельникова).

12 июля 2020 года на канале ДЖАРАХОВ вышел музыкальный клип с названием «Я — Гусейн Гасанов». Через 9 дней на канале появилось небольшое видео, в котором Эльдар рассказал, что после клипа ему стали поступать угрозы и самого Эльдара якобы стали преследовать. Из-за этого ему пришлось переехать из Санкт-Петербурга в Москву. Само видео является шуточным.

В 2022 году выступил в Медийной футбольной лиге за клуб GOATS на позиции вратаря.

В 2022 году принял участие в новом шоу на СТС «Большой побег» вместе с Владимиром Маркони, Александром Бельковичем, Алексеем Столяровым и Магомедом Муртазаалиевым.

Конфликт с Лариным 
Конфликт начался 31 января 2017 года с видеоролика Дмитрия Ларина, в котором он отвечал на критические комментарии пользователей. В частности, он ответил на комментарий пользователя, спросившего, как Ларин может сравнивать себя с Джараховым, имеющим к рэпу большее отношение. Дмитрий ответил, что мерилом является количество просмотров, и что у него их больше. Также он выразил мнение, что Эльдар Джарахов — это не рэп, а «шутки зарифмованные». Джарахов отреагировал на это записью в «Твиттере». Позже Ларин выкладывает уже другой видеоролик, в котором нелестно отзывается об оппоненте, а на следующий день Джарахов выпускает своё аналитическое видео, в конце которого приглашает Ларина принять участие в Versus BPM; в тот же день Ларин принимает вызов.

Поединок состоялся в марте 2017 года и был опубликован на YouTube-канале Versus Battle 16 апреля. Баттл не судился, однако по результатам многих опросов зрители определили победителем Эльдара Джарахова.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Гостевое участие

Фильмография

Награды и премии 

 Один из наиболее популярных видеороликов в России в 2017 году по версии Google — клип «Блокеры».

Примечания

Ссылки 
 
 

Рэперы России
Персоналии по алфавиту
Артисты, известные под псевдонимами
Люди с сахарным диабетом 1 типа
Участники Versus Battle
Подкастеры России
Ютуберы России
Джарахов